Dæmonen har flere betydninger:
 Dæmonen – Tegneseriefigur
 Dæmonen (Tivoli) – Forlystelse i Tivoli.
 Dæmonen (film) – Norsk kortfilm fra 1911

Se også 
 Dæmon